

Geografie 
Elte (plaats), plaats in Duitsland

Personen 
Hartog (Harry) Elte, Nederlandse architect

Instellingen 
 Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (ELTE), Universiteit te Boedapest